Davide Carcuro (Treviso, 1987. május 28. –) olasz labdarúgó, a Venezia középpályása.

Források 
Davide Carcuro adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1987-ben született személyek
Trevisóiak
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az SS Virtus Lanciano 1924 labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A Ternana Calcio labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek